Ștefan, Mitropolit al Ungrovlahiei se poate referi la 

 Ștefan I, Mitropolit al Ungrovlahiei, care a păstorit peste biserica ortodoxă din Țara Românească mai întâi intre anii 1648 și 1653 și apoi între anii 1655 - 1668
sau la
 Ștefan al II-lea, Mitropolit al Ungrovlahiei, care a slujit  între anii 1731 și 1738

A se vedea și 

 Listă de mitropoliți ai Ungrovlahiei
 Ștefan

! Ștefan
Nume proprii